Гурштейн () — еврейская фамилия.
 Гурштейн, Александр Аронович (1937—2020) — российский астроном, специалист в области астрометрического приборостроения, лунной астрометрии и археоастрономии, сын А. Ш. Гурштейна.
 Гурштейн, Арон Шефтелевич (1895—1941) — советский писатель, литературовед и критик, поэт, журналист, писал на идише и русском языке.
 Гурштейн, Товий Владимирович (1887—1950) — советский невролог.